Морьяк:

 Морьяк — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь.
 Морьяк — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Овернь.
 Морьяк — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Жиронда.
 Морьяк — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь.